Roland Hureaux
Yanny Hureaux
Simon Hureau